Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française créé sous la Révolution à partir du régiment de Bourbonnais, un régiment français d'Ancien Régime.

Création et différentes dénominations 
 1584 : formation des bandes de Montferrat.
  : création du régiment de Nérestang à partir des bandes de Montferrat
 1611 : renommé régiment de Chappes
 1631 : renommé régiment de Nérestang
 1646 : renommé régiment de Sainte-Mesme
 1661 : renommé régiment de Silly
 1667 : renommé régiment de Castelnau
 1673 : renommé régiment de Bourbonnais.
 1776 : Le régiment de Bourbonnais est dédoublé. Les  et  bataillons conservent le titre, les drapeaux et le costume du régiment de Bourbonnais. Les  et  forment le régiment de Forez.
 1er janvier 1791 : Tous les régiments prennent un nom composé du nom de leur arme avec un numéro d’ordre donné selon leur ancienneté. Le régiment de Bourbonnais devient le  d'infanterie de ligne ci-devant Bourbonnais.
 1793 : Amalgamé il prend le nom de  de première formation
1796 : Reformé en tant que  de deuxième formation
1803 : Renommé  d'infanterie de ligne
 1814 : pendant la Première Restauration et les Cent-Jours, le régiment garde son numéro
  : comme l'ensemble de l'armée napoléonienne, il est licencié à la Seconde Restauration
  : création de la légion de la Dordogne
 1820 : la  légion de la Dordogne est amalgamée et renommée  d'infanterie de ligne.
 1887 : renommé  d'infanterie
 1914 : donne naissance au  d’infanterie
 1920 : dissous
 193? : recréé comme  d'infanterie, type motorisé
 1940 : dissous

Colonels/ Chefs de brigade

Ancien régime 
Le premier colonel de ce régiment fut Philibert marquis de Nerestang, le . Les drapeaux d'ordonnance de ce corps étaient composés de deux quartiers violets et de deux quartiers bleu d'azur. Le drapeau colonel était entièrement blanc.

Ce régiment porta, durant les premières années, successivement les noms de ses colonels. Il prit le nom de Bourbonnais, le . Sa longue histoire offre une série des plus hauts et des plus vaillants faits d'armes.

Le marquis de Laval prit le commandement de ce régiment le , comme mestre de camp ou colonel.

Ses successeurs furent :
 Le prince de Broglie le  ;

Révolution et Empire 
  : François-Henri de Pontet
  : Louis-François-Pierre d'Arlandes (*)
 1793 : François-Henri Poulet
 1795 : Antoine Alexandre Dejean(*)
 1795 : François-Joseph Delegorgue
 1799 : Jacques Froment
 1809 : Christophe Huin
 1809 : Claude Larcilly
 1813 : Jean-Guillaume Lucas
(*) Ces officiers sont devenus par la suite généraux de brigade.
 Le Comte de Broche de la Paillole

Colonels tués ou blessés commandant le  d’infanterie de ligne :
 Colonel Huin tué le 
 Colonel Larcilly mort des suites de ses blessures le 

Officiers tués ou blessés en servant au  d’infanterie de ligne sous l’Empire (1804-1815) :
 officiers tués : 21
 officiers morts de leurs blessures : 13
 officiers blessés : 92

Historique des garnisons, combats et batailles

Ancien Régime 
Le régiment de Nérestang, sous les ordres du maréchal Lesdiguières, participe en 1600 à la guerre franco-savoyarde.

Le régiment du Bourbonnais est présent à Toulon et en Corse vers 1768-1769. Le « chevalier d'Arçais », Pierre Goullard, capitaine dans ce régiment, et originaire du Poitou (Niort, Arçais), fait l'objet de plusieurs plaintes pour endettement de la part de ses supérieurs et de la Trésorerie de Corse.

Le Bourbonnais était en Corse l'année de la déclaration d'indépendance des États-Unis. En cette même année, 1776, il quitta cette île. En 1779, après que la guerre eut été déclarée à la France par la Grande-Bretagne, à cause du traité d'amitié avec les États-Unis et la reconnaissance de leur indépendance par le gouvernement français, il fut dirigé sur la Bretagne, occupa quelque temps Rennes, passa, au mois de juin, à Brest où il s'embarqua enfin le . Il était le plus ancien des quatre régiments que le comte de Rochambeau conduisait aux États-Unis.

Cette petite armée  arriva au mois de juillet à Newport et les Américains lui remirent immédiatement la garde de tous les retranchements élevés sur la côte du Rhode Island contre lesquels le général britannique, Clinton, qui avait dû abandonner ces retranchements l'année précédente, préparait une redoutable expédition. L'arrivée de l'armée française la fit abandonner.

Le Bourbonnais passa l'hiver dans ces quartiers et ce ne fut qu'en  que l'armée de Rochambeau fut concentrée et réunie à l'armée américaine. Les deux armées ensemble firent route pour Yorktown, dans le sud et sur la baie de Chesapeake.

Le ,  de l'armée de Rochambeau, les régiments de Bourbonnais et Régiment Royal-Deux-Ponts, ainsi qu'un bataillon formé des compagnies d'slited de Soissonnais, commandés par le chevalier de Chastellux, pourssèrent une reconnaissance sur Kingsbridge et forcèrent les Britanniques à replier tous leurs postes. Les troupes françaises, après une marche remarquable, par une chaleur excessive qui ne put abattre leur ardeur et leur gaieté, arrivèrent le  aux portes de Philadelphie. L'affuence des habitants, quand elles entrèrent dans cette ville après avoir fait une halte pour se parer, fut immense sur leur passage. Les maisons étaient pavoisées aux couleurs des deux nations, et quand les guerriers français défilèrent sous les yeux du Congrès, cette assemblée les honora de son salut fraternel et de ses acclamations. La population entière leur fit fête.

Les troupes françaises ne s'arrêtèrent qu'un jour à Philadelphie. On apprit que la flotte du comte de Grasse venait d'entrer dans la Chesapeake. Elles se rendirent alors vers le fond de la baie où quelques compagnies s'embarquèrent. Le reste des troupes se dirigea sur Baltimore et de là sur Annapolis, où l'on trouva des bâtiments de transport. Les deux flottilles ayant parcouru la baie entrèrent dans la rivière de James, et les régiments qu'elles avaient à bord se joignirent à ceux que le comte de Grasse avait amenés des Antilles et que le marquis de Saint-Simon commandait. De général était à la tête des régiments d'Agénois, de Gâtinais (bientôt nommé Royal-Auvergne) et de Touraine. Le comte de Rochambeau avait avec lui ceux de Bourbonnais, Soissonnais, Santonge et Royal Deux-Ponts.

Ces troupes format un effectif d'environ , réunis à autant d'Américains, vinrent le  former l'investissement d'Yorktown. Les Français furent chargés de l'attaque de gauche, et ce fut le Bourbonnais qui ouvrit la tranchée le . Le 15 du même mois, il repoussa vigoureusement une sortie, et, le 19, Cornwallis se résigna à capituler. Le régiment occupa aussitôt tous les postes de son attaque et inscrivit sur ses drapeaux une nouvelle victoire.

Les régiments qui étaient venus des Antilles se réembarquèrent le  ; et, le 14 les quatre régiments de Rochambeau entrèrent en quartiers à Williamsburg. Ils demeurèrent là pendant la campagne de 1782 ; an mois de , ils se rendirent à Rhode Island où les attendait la flotte de M. de Vaudreuil qui devait les ramener en France. Un des vaisseaux de M. de Vaudreuil ayant péri dans une tempête, les États-Unis donnèrent un exemple touchant de reconnaissance à la France en faisant cadeau à cette nation du premier vaisseau de guerre qu'ils avaient construit, le seul qu'ils possédassent à cette époque, l'America de 74 canons.

À son arrivée en France, le Bourbonnais fut envoyé à Metz. Ce régiment perdit son ancien nom, en 1791. Il devint alors le  d'infanterie de ligne ; et le  d'infanterie actuel, stationné à Nevers, quartier Pittié, lui fait suite.

Guerres de la Révolution et de l'Empire 

 1792: Spire
 1793: 
 Armée de Mayence, Siège de Mayence, guerre de Vendée
 Lors du premier amalgame création de la  de première formation, formée des :
 du  d'infanterie (ci-devant Champagne) 
 de volontaires de la Gironde 
 de volontaires de la Gironde
 batailles de Turkheim (), Oberflersheim et Nothweiller

 1794: Armée des Pyrénées-Orientales
 1795: Le Boulou, Bellegarde et Saint-Laurent de la Mouga
 1796: Armée des côtes de l'Océan
Reformé en tant que  de deuxième formation avec les :
 de première formation ( du  d'infanterie (ci-devant Poitou),  de volontaires du Nord,  de volontaires de l'Oise) 
 du  d'infanterie (ci-devant Cap) (Non amalgamé et qui devait former le noyau de la  de première formation)
 du  d'infanterie (ci-devant Cap) (Non amalgamé et qui devait former le noyau de la  de première formation)
 du  d'infanterie (ci-devant Dauphin) (Non amalgamé et qui devait former le noyau de la  de première formation) 
 du  d'infanterie (ci-devant Dauphin) (Non amalgamé et qui devait former le noyau de la  de première formation) 
Bataillon des Fédérés des 83 départements
 de volontaires de Rhône-et-Loire également appelé  de grenadiers volontaires de Rhône-et-Loire
 de la formation d'Orléans
 de volontaires des réserves

 1797: Vérone
 1798 : 
Armée d'Orient (campagne d'Égypte)
Malte
  : Bataille des Pyramides
 1799: Saint-Jean d'Acre
 1800: Héliopolis et Le Caire

 1805 : 
Bataille de Caldiero
2 décembre : Bataille d'Austerlitz
 1806 : Corps d'occupation de l'Isterie
 1809: Oberlaybach et Wagram

 1813 : Campagne d'Allemagne 
Bautzen, 
Hanau 
 Hochheim
 16-19 octobre : Bataille de Leipzig

 1814 : Forteresse de Mayence et Palma-Nova
 1815 : Corps d'Observation des Pyrénées

1815 à 1852 
 1830 : Une ordonnance du  créé le  et porte le régiment, complet, à .

1834 à 1836 : Algérie

En 1849, il fait partie du corps expéditionnaire de la Méditerranée envoyé combattre la République romaine et participe au siège de Rome et reste en Italie jusqu'en 1850.

Second Empire 
 Par décret du  le  d'infanterie fourni 1 compagnie pour former le  régiment d'infanterie de ligne.

 1860-1861 : expédition de Syrie.

1870 :   Corps;  batailles de Borny, de Rezonville et de Saint Privat

1872 à 1914 
 Après la guerre de 1870, il est en garnison à Bourges.

Première Guerre mondiale 
 1914 : casernement à Nevers et Decize,  d'infanterie,  d'infanterie,  d'armée.
 Constitutions en 1914 : 3 bataillons à la  d'infanterie d' à ,  d'infanterie de  à .

1914 
 Domèvre, Sarrebourg, Trouée de Charme.

1915 
 Tête à vache, combats du bois d'Ailly en forêt d'Apremont.

1916 
 Verdun, Tavannes, bois Fumin, Woëvre.

1917 
La Verrue, Moronvilliers, Mont Cornillet, Argonne.

1918 
 Assainvillers (Bataille de Montdidier), Faverolles, Le Cessier, Les Loges, offensive Nesle-Ham, Essigny le grand.

Entre-deux-guerres 
Le régiment est dissous le .

Seconde Guerre mondiale 
Le  d'infanterie (RI), régiment d'active, est renforcé à la mobilisation de septembre 1939. Sous les ordres du colonel Maurice Barthe, il est composé des bataillons I, II, III puis de la  pionniers (motorisée). Il appartient à la  division d'infanterie motorisée.

Traditions

Devise 
Bourbonnais sans tache

Drapeau et Décorations 
Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes :

VERONE 1797
HELIOPOLIS 1800
WAGRAM 1809
BAUTZEN 1813
VERDUN 1916
MONTDIDIER 1918
SAINT-QUENTIN 1918

Sa cravate est décorée de la Croix de guerre 1914-1918 avec deux citations à l'ordre de l'armée, une à l'ordre de la division.

Le  d'infanterie de ligne reçoit la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1914-1918  le .

Pour la période 1914-1918, le régiment reçoit compte également 1 citation à l'ordre de l'armée « le bataillon Du Bouchet », 3 citations à l'ordre du corps d'armée pour 3 compagnies.

Chant

Reconstitution historique 
En l'honneur du régiment, il existe aux États-Unis un groupe de reconstitution du Régiment du Bourbonnais lors de son service pendant la guerre d'indépendance des États-Unis dans les années 1780. Cette reconstitution américaine existe depuis 1980 et est actuellement composée de volontaires originaires du Rhode Island, du Massachusetts et du New Hampshire.

Personnalités ayant servi au régiment 

 Georges Bergé (1909-1997), général français, Compagnon de la Libération, était capitaine au régiment au début de la Seconde Guerre mondiale.
 François Buchet alors chef de bataillon
 Michel Girardot (1759-1800)

Sources et bibliographie 
 Citations collectives des régiments d'infanterie de 1914-1918
 À partir du Recueil d'Historiques de l'Infanterie Française (Général Andolenko - Eurimprim 1969).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Histoire militaire de la France
 Liste de régiments français
 Grades de l'armée française

Liens externes 
 Historique du  d'infanterie pendant la guerre 1914 1918

Unité militaire française de la Première Guerre mondiale
Régiment décoré de la croix de guerre 1914-1918
Unité d'infanterie française dissoute
13e regiment d infanterie
Forez